

Géographie 
 Katanga, province du sud-est de la République démocratique du Congo, renommée Shaba entre 1971 et 1997 ;
 État du Katanga, nom pris par la province du Katanga lorsqu'elle déclara unilatéralement son indépendance vis-à-vis de l'ex-Congo belge le  ;
 Haut-Katanga, district de la province du Katanga et future province de la République démocratique du Congo
Botte du Katanga, saillant de la province du Katanga en République démocratique du Congo qui pénètre le territoire zambien ; cette zone frontalière, riche en ressources minières est à l'origine de nombreux contentieux, notamment entre les deux anciennes puissances coloniales, à savoir la Belgique et le Royaume-Uni

 Katanga, groupement et village du Sud-Kivu dans le territoire de Fizi

Patronyme
 Germain Katanga (né en 1978), militaire congolais

Histoire 
Crise du Katanga
Comité du Katanga puis Comité spécial du Katanga

Films 
Le Dernier Train du Katanga (1968), film de Jack Cardiff
Katanga Business (2009), documentaire de Thierry Michel

Littérature 
Le Dernier Train du Katanga (1965), roman de Wilbur Smith
Katanga, série de deux albums de bande dessinée réalisés par Fabien Nury et Sylvain Vallée

Voir aussi